Лень:

 Лень — отсутствие или недостаток трудолюбия.
 «Лень» — советский мультфильм 1979 года киностудии «Киевнаучфильм».
 «Лень» — советский мультфильм 1981 года киностудии «Куйбышевтелефильм».
 «Лень» — рисунок пером для цикла из семи гравюр «Семь смертных грехов» нидерландского художника и графика Питера Брейгеля Старшего, создан в 1557 году.

Фамилии 
 Лень, Алексей Юрьевич (род. 1993) — украинский баскетболист.
 Лень, Валентин Валентинович (род. 1961) — украинский учёный.
 Лень, Виктор Григорьевич (1914—1978) — советский художник.
 Лень, Иван Анатольевич (род. 1982) — украинский футболист.
 Лень, Игорь Николаевич (род. 1962) — советский и российский композитор, пианист, аранжировщик, продюсер.
 Лень, Юрий Александрович (род. 1965) — советский и украинский футболист.

Топонимы 
 Лень (кантон) () — кантон во Франции.
 Лень (Кот-д’Ор) () — коммуна во Франции

См. также 

 Бально-сюр-Лень
 Ла-Лень () — коммуна во Франции.